Кубок обладателей кубков КАФ 1977 — 3-й розыгрыш клубного футбольного турнира КАФ. В турнире приняли участие обладатели Кубков из 25 африканских стран. Победителем стал нигерийский клуб Энугу Рейнджерс.

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал 

Первый матч состоялся 26 ноября, ответный — 5 декабря 1977 года.

|}

Чемпион

Ссылки 

 Статистика Кубка обладателей кубков КАФ 1977 на сайте RSSSF

Примечания 

1977
Футбол в Африке в 1977 году